Jara (o La Jara), en esta enciclopedia, puede referirse a:

Botánica 

 El nombre vulgar de las plantas del género Cistus.
 El nombre vulgar de la planta Cistus ladanifer.
 El nombre vulgar de la planta Cistus laurifolius.
 El nombre vulgar de la planta Halimium atriplicifolium.

Geografía

En Arabia Saudita 

 Jara (Arabia Saudita), localidad.

En Bolivia 

 La laguna Jara, laguna amazónica en el departamento del Beni.

En España 

 La Jara (Cádiz), núcleo de población del municipio de Sanlúcar de Barrameda, en la comunidad autónoma de Andalucía.
 La Jara (comarca), comarca natural que abarca territorios pertenecientes a las provincias de Toledo, Ciudad Real y Cáceres, en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Extremadura.
 Villanueva de la Jara, municipio de la provincia de Cuenca, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

En Estados Unidos 

 La Jara (Colorado), pueblo del condado de Conejos, en el estado de Colorado.
 La Jara (Nuevo México), lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Sandoval, en el estado de Nuevo México.

En Paraguay 

 Jara (Asunción), barrio de la ciudad de Asunción.

Personas 

 Alan Jara, ingeniero y político colombiano.
 Albino Jara, presidente número 22 de Paraguay.
 Álvaro Jara, historiador chileno.
 Antonio Jara Andréu, político español.
 Blanca Jara, actriz española.
 Carla Jara, actriz chilena.
 Clara Jara de Soto, escritora española. 
 Cristóbal Magallanes Jara, sacerdote y mártir mexicano.
 Cronwell Jara, escritor peruano.
 Eduardo Jara Roncati, abogado, politólogo y diplomático chileno.
 Ernesto Jara Castro, político colombiano.
 Francisco Javier Sánchez Jara, futbolista español.
 Franco Jara, futbolista argentino de la Liga Bancomer MX.
 Ginés de la Jara, santo español. 
 Gonzalo Jara, futbolista chileno de la Primera división de Chile.
 Heriberto Jara, primer secretario de Marina en México.
 Joan Jara, bailarina y activista británica-chilena, esposa de Víctor Jara.
 Jörg Jará, ventrílocuo alemán.  
 José Jara, director y guionista de cine español.
 Katy Jara, cantante, actriz y presentadora peruana.  
 Kurt Jara, futbolista austriaco.
 Luis Jara, cantante y presentador de televisión chileno.
 Marta Jara, escritora chilena.
 Max Jara, poeta chileno.útil
 Nilda Jara de Paniagua, ex primera dama del Perú. 
 Octavio Jara Wolff, abogado y político chileno.
 Pedro Jara del Villar, político chileno.
 Pepe Jara, cantante mexicano.
 Rodrigo Jara, futbolista chileno.
 Salomón Jara Cruz, político mexicano. 
 Santi Jara, futbolista español.
 Víctor Jara, cantautor chileno.
 Zbigniew Jara, biólogo, médico, veterinario y académico polaco.

Miscelánea 

 Jara, una editorial española del siglo XX.

Enlaces externos